Сухаришки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сухаришки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Сухаришки — деревня в Островецком районе Гродненской области.